

Toponyme 
 Chiba est une ville du Japon, capitale de la préfecture de Chiba.

Patronyme 

 Akio Chiba (1943-1984), dessinateur de manga japonais, frère de Tetsuya Chiba ;
 Chiemi Chiba (née en 1975), seiyū et chanteuse japonaise ;
 Chiemi Chiba (née en 1987), joueuse de volley-ball japonaise ;
 Isshin Chiba (né en 1968), seiyū japonais ;
 Kazuhiko Chiba (né en 1958), footballeur japonais ;
 Kazuo Chiba (1940-2015), professeur d'aïkido japonais ;
 Keiko Chiba (née en 1948), femme politique japonaise ;
 Manabu Chiba (né en 1960), architecte japonais ;
 Masako Chiba (née en 1976), athlète japonaise, spécialiste du  et du marathon ;
 Reiko Chiba (née en 1975), actrice japonaise ;
 Saeko Chiba (née en 1977), seiyū japonaise ;
 Saïd Chiba (né en 1970), footballeur marocain ;
 Shigeru Chiba (né en 1954), seiyū japonais ;
 Sonny Chiba (1939-2021), acteur et adepte d'arts martiaux japonais ;
 Susumu Chiba (né en 1970), seiyū japonais ;
 Suzu Chiba (née en 1975), nageuse japonaise ;
 Teisuke Chiba (1917-1965), photographe japonais ;
 Tetsuya Chiba (né en 1939), auteur de bande dessinée japonais, frère d'Akio Chiba ;
 Yasuki Chiba (1910-1985), réalisateur japonais ;
 Yoshinori Chiba, producteur de cinéma japonais.

Autres 
 Chiba TV est une chaîne de télévision japonaise.
 Le barrage Chiba est un barrage tunisien.
 Le clan Chiba est un clan japonais.

Patronyme japonais